Missionskirche steht für:

 Schwedische Missionskirche, reformierte Kirche

Kirchengebäude in Namibia:
 Rheinische Missionskirche (Otjimbingwe)
 Rheinische Missionskirche (Keetmanshoop)
 Rheinische Missionskirche (Okahandja)
 Rheinische Missionskirche (Walvis Bay)

Siehe auch:
 Mission Church
 Missionshauskirche
 Mission (Christentum), Verbreitung des christlichen Glaubens